Траверс може да се отнася за:

 Траверс (навигация) – направление, перпендикулярно на курса
 Траверса – преграда, част от окоп
 Траверса – греда, свързваща релсите на железопътна линия

Вижте също 
 Траверсела
 Траверсетоло
 Травес
 Травърс (окръг, Минесота)